Друга лига СР Југославије у сезони 2002/03. било је треће такмичење организовано од стране фудбалског савеза СР Југославије од оснивања лиге 2000. То је други степен такмичења у државној заједници, СР Југославији (коју чине Србија и Црна Гора) и подијељен је у четири зоне, у зони Југ такмиче се клубови из Црне Горе. Из сваке зоне, првак ће се пласирати у Прву лигу СР Југославије.

У сезони 2001/02., у Прву лигу Србије и Црне Горе пласирао се Могрен из Будве као побједник Друге лиге СР Југославије — зона Југ. из лиге је испао Ибар из Рожаја.. У Другу лигу зона Југ пласирали су се Ком из Подгорице и Језеро из Плава, који су заузели прва два мјеста у оквиру Треће лиге — зона Црна Гора у сезони 2001/02. С обзиром на то да из Прве лиге ниједан клуб није испао у зону Црна Гора, из треће лиге директно су се пласирала два клуба.

СР Југославија је 4. фебруара 2003 промијенила име у Србија и Црна Гора, те је лига у прољећњем дијелу сезоне промијенила име у Друга лига Србије и Црне Горе.

Формат такмичења остао је исти као и у претходној сезони, учествује 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Друге лиге зона Црне Горе пласираће се у Прву лигу Србије и Црне Горе за сезону 2003/04, из лиге испадају четири последњепласирана тима, због смањења лиге на 10 клубова. Из треће лиге у Другу директно ће се пласирати првак, док се последњи учесник утврђује на основу резултат у Првој лиги СР Југославије; ако клуб из Црне Горе испадне из Прве лиге — учествоваће у Другој, а ако не испадне, у другу лигу ће се пласирати другопласирани тим из Треће лиге.

Клубови у сезони 2002/03.

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Трећи круг 

Домаћини су наведени у лијевој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Језеро је испало због лошијег међусобног учинка против Јединства.

 Ком је изборио пласман у Прву лига Србије и Црне Горе.
 Рудар је испао из Прве лиге СР Југославије у Другу лигу Србије и Црне Горе — зона Југ.
 Могрен је испао из Прве лиге СР Југославије у Другу лигу Србије и Црне Горе — зона Југ.
 Грбаљ се из Треће пласирао у Другу лигу Србије и Црне Горе — зона Југ.
 Језеро испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.
 Ловћен испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.
 Искра испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.
 Забјело испада у Трећу лигу Србије и Црне Горе - група Црна Гора.

Позиције на табели по колима

Домаћин - гост табела

Листа стријелаца 

Листа стријелаца:

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ

2002/03.
Сезона 2002/03. у црногорском фудбалу